Nostalgiemuseum oder Nostalgie-Museum ist der Name mehrerer Museumseinrichtungen:

 N’Ostalgiemuseum, Museum in Mörtzow, Beetzseeheide in Brandenburg
 Nostalgie-Museum (Hofdorf), Museum in Hofdorf, Wörth an der Donau in Bayern